La Serie C2 1988-1989 è stata la 11ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 13 settembre 1988 ed è terminata il 11 giugno 1989.

Stagione

La neoretrocessa  viene esclusa dai campionati professionistici ripartendo dalla Promozione. Inoltre, per problemi finanziari, non si sicrivono al campionato l' e la . Al loro posto vengono ripescate ,  e .

L' cambia la propria sede sociale, spostandola a Lentini, e si iscrive con il nome di Società Sportiva Atletico Leonzio.

A completamento di organici sono state ammesse  e .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1989-1990.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
La Massese ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1989-1990.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Ospitaletto e Juventus Domo hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra retrocessa si è disputato uno spareggio.
L'Ospitaletto è stata poi ripescata in Serie C2 1989-1990.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1989-1990.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Fidelis Andria, Ternana e Chieti terminarono il campionato a pari punti. La classifica avulsa premiò la Fidelis Andria con la promozione diretta. Le altre due squadre dovettero disputare uno spareggio.
Il Riccione e il Bisceglie sono state poi ripescate in Serie C2 1989-1990.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1989-1990.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988